Marcus Porcius Cato Maior (I. e. 234 – I. e. 149) római politikus, történetíró, államférfi.
 Marcus Porcius Cato Minor (I. e. 95 – I. e. 46) római politikus, író, szónok, az előbbi dédunokája.